Vormann bezeichnet:

 im Allgemeinen einen Vorarbeiter oder jemand in leitender/führender Stellung
 einen Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), siehe Vormann (Seenotrettung)
 die Vormann Brauerei in Hagen-Dahl
 einen Hersteller von Holzverbindern, die August Vormann GmbH & Co. in Ennepetal
 während der Zeit des Nationalsozialismus einen Rang beim Reichsarbeitsdienst
 den Präsidiumsvorsitzenden des Städtebundes „Die Hanse“ (Lübeck)
 bei Rechtsgeschäften den Vorbesitzer im Zusammenhang mit
 Actio Publiciana
 Probatio diabolica
 Rückgriffsrecht in der Absatzkette

Vormann ist der Name folgender Personen:
 Boris Vormann, Politikwissenschaftler
 Nikolaus von Vormann (1895–1959), deutscher Offizier und Militär-Historiker
 Tönne Vormann (1902–1993), westfälischer Maler, Radierer und Sänger

Siehe auch:
 Formann
 Forman
 Foreman
 Voormann